Mogador steht für:

 Mogador, früherer Name der Stadt Essaouira in Marokko
 Mogador (Insel), marokkanische Insel
 Flughafen Mogador, marokkanischer Flughafen
 Mogador (Schiff, 1937), französisches Marineschiff
 Mogador-Klasse, Schiffsklasse der französischen Marine
 Théâtre Mogador, Music Hall in Paris 
 Les gens de Mogador, französischer Fernsehserie